Hesse steht für:

 Einwohner des deutschen Bundeslandes Hessen
 Hesse (Familienname), deutscher Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Hesse (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Hesse (Fleisch), küchensprachlich die Unterschenkel von Rindern
 Hesse (Hamm), deutscher Hersteller von Lacken und Beizen

Siehe auch:
 Hese
 Hess
 Hesse & Becker, deutscher Verlag mit Druckerei
 Hesse Newman, deutsche Privatbank
 Hesse-Schlössl
 Hessegipfel, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik